Bajrakli-Moschee (auch Bairakli-Moschee; Fahnenmoschee) bezeichnet verschiedene Moscheen, darunter die
 Bajrakli-Moschee (Belgrad)
 Bajrakli-Moschee in Peja
 Beiname der Mehmet-Pascha-Moschee in Prizren
 Bairakli-Moschee (Samokow)